Prauss oder Prauß steht für:

 Prauss, historischer Name einer Ortschaft im Kreis Nimptsch in Schlesien, heute Kolaczów, Gmina Dzierżoniów in Polen

Familienname von:
 Gerold Prauss (* 1936), deutscher Philosoph und Vertreter einer modernen Transzendentalphilosophie
 Werner Prauß (1933–2013), deutscher Fußballspieler